Saindon ist der Familienname folgender Personen:

 Ed Saindon (* 1954), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Eric Saindon (* 1969), US-amerikanischer VFX Supervisor